La Casa Garí és una obra modernista d'Argentona (Maresme) declarada bé cultural d'interès nacional. La casa Garí i la finca que l'envolta van ser projectats per Josep Puig i Cadafalch i es va construir entre el 1898 i el 1900.

Descripció 
El Cros, castell Garí o Palau Garí d'Argentona adopta les característiques d'un gran casal fortificat amb una torre quadrangular adossada i unes torratxes circulars als flancs, amb espitlleres, pròpies tant d'estructures arquitectòniques de caràcter militar com també d'edificis rurals aïllats, elements que permetien una millor defensa en temps d'inseguretat. La finca queda envoltada per una mena de recinte emmurallat. Una galeria superior recorre les façanes sota la línia de teulada, aquesta, a quatre vessants, és coberta per teules de ceràmica vidriada, detall que dona idea de la importància que en aquest moment tingueren les arts aplicades de la mateixa manera que ho fan els acabament de ferro forjat de les teulades de la torre i de les torratxes, de tal manera que tenim agermanats els elements propis del gust de l'època industrial, les arts aplicades, i la temàtica historicista, que es palesa pel "revival" del món medieval amb la construcció d'un edifici amb les característiques d'un castell baix-medieval. L'accés a la casa es fa a través d'un porxo que té, al seu damunt, una galeria o llotja, propers a l'estil gòtic flamíger. Davant l'accés hi ha en un estanyol amb un templet de cristall amb una escultura de Mercuri, procedent dels jardins de Ca n'Altimira quan el seu propietari, Josep Altimira i Reniu, tenia dificultats econòmiques i li va vendre a Josep Garí, juntament amb 4 escultures de Vallmitjana. La casa és centrada per un pati amb escala al descobert fins al primer pis.

Pel que fa a l'interior, J. Puig i Cadafalch s'encarregà de dissenyar personalment tots els elements del mobiliari i els ornamentals: l'escala, els arrambadors, l'embigat, la xemeneia, els llums,... i fins i tot l'ornamentació escultòrica de les columnes on, entre motius heràldics o florals, hom pot descobrir caricatures com les de Sagasta o Romero Robledo, personatges rellevants de la política del moment L'any 1925, l'arquitecte Lluís Bonet i Garí va substituir l'habitatge dels masovers, que era a la planta baixa, i hi va instal·lar dormitoris nous i una sala.

La capella del Cros es construí el 1929 per l'arquitecte Lluís Bonet i Garí.

La propietat és un magnífic conjunt que inclou una gran casa, que en realitat és més un palau que una casa, amb un gran nombre de dependències sumptuoses amb l'afegit d'un petit teatre, uns jardins esplèndids, una capella neoromànica i el conjunt de les tanques, que ja per si soles són una obra d'art. La casa es va construir en l'emplaçament d'una antiga masia propietat del financer Josep Garí i Cañas, de qui porta el nom. El conjunt ha estat recentment restaurat i es pot contemplar actualment com una de les més esplèndides cases modernistes del Maresme. L'estil de les cases dintre de la propietat (excepte una masia que ha conservat el seu estil tradicional) correspon al primer dels tres períodes de l'arquitecte Puig i Cadafalch (el període rosa), segons la classificació que en fa Cirici Pellicer. Fora de la finca, i actualment separat per l'autopista, hi ha la torre del Cros, una torre d'aigua per a la finca, també obra de Puig i Cadafalch. Actualment, ha quedat al mig d'una zona industrial que porta el seu nom.

Història 
Tenint en compte que a final del  la construcció no havia assolit l'altíssim grau d'industrialització posterior, es pot valorar en la justa mesura la proesa que representa que Puig i Cadafalch acabés aquesta obra, la casa del financer Josep Garí al Cros d'Argentona, el 1899 després de nou mesos, tan sols, de l'inici de les obres.

Referències 

Patrimoni monumental d'Argentona
Monuments històrics del Maresme
Obres de Puig i Cadafalch
Edificis modernistes d'Argentona